Grawitz ist der Nachname oder Bestandteil des Nachnamens mehrerer Personen:

 Ernst Grawitz (1860–1911), deutscher Mediziner
Ernst-Robert Grawitz (1899–1945), deutscher Mediziner, Vorsitzender des DRK und Reichsarzt der SS
Paul Grawitz (1850–1932), deutscher Mediziner
Paul Busse-Grawitz (1900–1983), deutsch-argentinischer Mediziner

Siehe auch: Kravitz